Znaki artykulacyjne – znaki używane w muzyce do określenia sposobu wydobycia dźwięku.

Zaliczają się do nich:
akcent
glissando
legato
portato
staccato
tremolo

Zobacz też: artykulacja (muzyka).

Notacja muzyczna
Artykulacja i ekspresja